Clavipanurgus är ett släkte av bin. Clavipanurgus ingår i familjen grävbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävbin
Clavipanurgus